Dies ist eine Liste der Gesundheitsminister Osttimors seit der Ausrufung der Unabhängigkeit 1975. Zusätzlich werden die Vizeminister angegeben. Bisher gab es keine dem Gesundheitsministerium untergeordnete Staatssekretäre. Der Sitz des Ministeriums befindet sich im Palácio das Cinzas.

Gesundheitsminister

Vizeminister

Weblinks 

 Homepage des Gesundheitsministeriums Osttimors (englisch)
 Offizieller Facebook-Auftritt des Gesundheitsministeriums Osttimors

Belege 
Für Belege siehe Artikel zu den einzelnen Regierungen.

Osttimor
!
Gesundheitsminister